Regimiento de Infantería 17 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 17 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 17 de Bolivia.